Az FA Šiauliai egy litván labdarúgóklub, melynek székhelye Šiauliaiban található. A csapat jelenleg a litván A Lygában szerepel.

Története
A klubot 2007-ben alapították Šiaulių Futbolo Akademija néven.

Sikerlista 
Litván másodosztály
Győztes (1): 2021

Litván bajnokság

A klub színei és a mezek

Jelenlegi keret 
2023. Januaris 27-i állapotnak megfelelően.

 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" | 
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Jegyzetek

További információk 
 Hivatalos weboldal 
 FA Šiauliai: (alyga.lt) 
 FA Šiauliai: Soccerway
 FA Šiauliai: Sofascore
 Globalsportsarchive

Litván labdarúgócsapatok
2007-ben alapított labdarúgócsapatok